Esistono più comuni francesi con questo nome

Juillé – Charente
Juillé – Sarthe
Juillé – Deux-Sèvres